Carlos Eduardo Marques, Braziliaans voetballer
 Carlos Eduardo de Oliveira Alves, Braziliaans voetballer